Зіненко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Зіненко Валерія Вікторівна (*1995) — українська легкоатлетка, яка спеціалізується в бігу на довгі дистанції, чемпіонка України.
 Зіненко Іван Лаврентійович (1918 — ?) — український радянський діяч.
 Зіненко Микола Григорович (1893—1938) — український радянський діяч.
 Зіненко Роман Анатолійович (*1974) — ветеран російсько-української війни, учасник боїв за Іловайськ.